Hoyo de Manzanares är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Hoyo de Manzanares ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Hoyo de Manzanares är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är Sierra del Hoyo,  meter över havet,  km norr om Hoyo de Manzanares. Runt Hoyo de Manzanares är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Las Rozas,  km söder om Hoyo de Manzanares. Omgivningarna runt Hoyo de Manzanares är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Madrid